Гейдж () — фамилия. Известные носители:
 Гейдж, Джереми (1927—2011) — американский шахматный историк и архивариус.
 Гейдж, Кевин (род. 1959) — американский актёр кино, сценарист, продюсер.
 Гейдж, Лайман Джадсон (1836—1927) — 42-й министр финансов США.
 Гейдж, Мэри Леона (1939—2010) — королева красоты из штата Мэриленд, «Мисс США» (1957 год).
 Гейдж, Райан (род. 1983) — британский актёр.
 Гейдж, Расселл (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Гейдж, Ренди Пол (род. 1959) — американский эксперт по саморазвитию, в области достижения успеха
 Гейдж, Томас (1719 или 1720 — 1787) — британский генерал.
 Гейдж, Томас (1781—1820) — английский ботаник-любитель, исследователь флоры Ирландии и Португалии.
 Гейдж, Финеас (1823—1860) — американский строитель, получивший тяжёлое ранение головного мозга при прокладке железной дороги.
 Гейдж, Эндрю Томас (1871—1945) — британский (шотландский) ботаник и врач.

Гейдж ():
 Гейдж, настоящее имя Элизабет Динс (род. 1980) — американская порноактриса.

См. также 
 Округ Гейдж () — округ в штате Небраска (США).